Slovo sója může být: 

 Sója – rostlina
 Sója (mys) – nejsevernější mys na japonském ostrově Hokkaidó
 Sója (průliv) – japonský název La Pérousova průlivu